Nicolas Rey peut désigner :

 Nicolas Rey (1968-), cinéaste français ;
 Nicolas Rey (1972-), joueur français de rugby à XV ;
 Nicolas Rey (1973-), acteur, écrivain et scénariste français ;
 Nicolas Rey (1979-), joueur français de rugby à XV.